Laudage ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Laudage (1959–2008), deutscher Historiker
 Werner Laudage (* 1953), deutscher Fußballspieler